Віні́л може означати: 

 Вініл — функціональна група CH2=CH-
 Вініл — розмовна назва полівінілхлориду (ПВХ), іноді — інших полімерів, що містять вінільну групу; 
 Вініл — розмовна назва грамплатівки (оскільки грамплатівки виготовлялися з ПВХ).